Astronomia: un asteroide del cinturó principal; vegeu (11) Partènope.
 Mitologia: una sirena; vegeu Partènope (sirena).
 Història: Una colònia grega a la Campània; vegeu Partènope (ciutat).